TVP est un sigle ou abréviation qui peut signifier :
 Telewizja Polska, le groupe de télévision publique polonaise ;
 Timbre à validité permanente ;
 Thrombose veineuse profonde ;
 Traversée des voies par le public, équipement qui permet, dans une gare ou un point d'arrêt, au public de traverser les voies.